est un jeu vidéo d'action développé et édité par Sega, sorti en 1995 sur Mega Drive, uniquement au Japon. Il s'agit de la suite de Pengo.

Système de jeu 

Le gameplay de Pepen ga Pengo est très similaire à celui de Bomberman.

Lien externe 
 

Jeu de labyrinthe
Jeu vidéo sorti en 1995
Jeu Mega Drive
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu Sega CS